Give Me Liberty – fumetto di Frank Miller
Give Me Liberty – libro di Rose Wilder Lane

Film
Give Me Liberty – cortometraggio del 1936 diretto da B. Reeves Eason
Give Me Liberty – cortometraggio del 1967 diretto da Ralph Bakshi
Give Me Liberty – film per la televisione del 1974
Give Me Liberty – film del 2019 diretto da Kirill Mikhanovsky